Perseus (gwiazdozbiór Perseusza) – gwiazdozbiór nieba północnego
 Perseus (Perseusz) – w mitologii greckiej jeden z herosów, syn Zeusa
 Perseus (Perseusz) – w mitologii greckiej syn Nestora

Zobacz też 
 HMS „Perseus” – nazwa okrętów Royal Navy
 USS „Perseus” – nazwa okrętów US Navy
 F.E.A.R. Perseus Mandate – dodatek do gry komputerowej F.E.A.R.
 Perseusz (ujednoznacznienie) – strona ujednoznaczniająca